Aksel  eller Axel har flere betydninger:
 Aksel – en maskindel
 Aksel (navn) – et drengenavn (også stavet Axel)
 AXEL – dansk tøjbutik

hu:Axel